Евге́ний Воскресе́нский:
 Воскресенский, Евгений Александрович (род. 1959) — российский актёр театра и кино, телеведущий.
 Воскресенский, Евгений Викторович (1937—2008) — математик, президент Средневолжского математического общества.
 Воскресенский, Евгений Юрьевич (род. 1990) — российский саночник, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира.